korfbal league 2 is een nieuwe klasse die de KNKV heeft gemaakt. deze klasse bestaat sinds het seizoen 2022 - 2023.